Georg Weissel ist der Name folgender Personen:

* Georg Weissel (Dichter) (1590–1635), ostpreußischer Pfarrer und Kirchenliederdichter
 Georg Weissel (Widerstandskämpfer) (1899–1934), österreichischer Feuerwehroffizier und Widerstandskämpfer